Lucky:
 «Lucky» мини-альбом Weki Meki 
 «Lucky» (песня Radiohead)
 «Lucky» (песня Бритни Спирс)
 [[Лаки (песенка Бритни Спирс) |